Baoulé, riu de Mali afluent del Bakhoy o Bakoye que és el riu d'origen del Senegal per confluència amb el Bafing.
 Baoulé, subafluent del riu Níger qui corre per la Costa d'Ivori i Mali i desaigua al riu Bani, afluent del Níger.
 baoulé o baoule és una raça bovina ivoriana.
 Baoulé (o Baoule), llengua dels baoulés (baoules): llengua baule
 Baoulés (Baoules), baulé (grup humà): Poble del centre, centre-est i mitad sud de la Costa d'Ivori a les regions de Bouaké, Yamoussoukro, Dimbokro, Béoumi, Sakassou, Botro, Daoukro, Bouaflé, Kouassi Kouassikro, Bodokro, Bocanda, Ouelle, M'bahiakro, Toumodi, Tiébissou, Didiévi i Tiassalé.